Gambara – miejscowość i gmina we Włoszech
 Gambara – stacja metra w Mediolanie
 Gambara – opowiadanie Honoriusza Balzaka z 1837 r.

Osoby o tym nazwisku:
 Lattanzio Gambara – włoski malarz
 Uberto Gambara – rzymskokatolicki duchowny
 Veronica Gambara – włoska arystokratka i poetka